Verdun kan avse:

 12288 Verdun − en asteroid i huvudbältet
Fördraget i Verdun – ett fördrag undertecknat år 843
Slaget vid Verdun – ett slag utkämpat 1916

Geografi

Frankrike 

 Verdun, Ariège, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Verdun, Meuse, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Verdun-en-Lauragais, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Verdun-sur-Garonne, departementet Tarn-et-Garonne i regionen Occitanien, 
 Verdun-sur-le-Doubs, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Kanada
Verdun, Québec – en stad i Kanada

Mauritius 

 Verdun (ort i Mauritius), Moka, 

Robotskapade Mauritiusförgreningar